Ла Баланза има више значења:

 Ла Баланза (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Баланза (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Баланза (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику